Pláyia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Plagiés, bergstopp, Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Plágia, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar